Woman to Woman, film britannique muet réalisé par Graham Cutts, sorti en 1923.
 Woman to Woman,  album studio de la chanteuse R&B Keyshia Cole, sorti en 2012.
 Woman to Woman,  album studio de la chanteause Esmé Patterson sorti en 2015.

Voir aussi 
 Women Seeking Women